Кивалина — топоним.

 Кивалина — город в боро Нортуэст-Арктик, штат Аляска, США.
 Кивалина — аэропорт в городе Кивалина.
 Кивалина — река на северо-западе штата Аляска.
 Кивалина — лагуна в которую впадает река Кивалина.